Брюс, Чарльз ():
  (1682—1747) — британский пэр, третий граф Эйлсбери и четвёртый граф Элгина.
  (1732—1771) — пятый граф Элгина и девятый граф Кинкардиншира.
  (1769—1810) — британский колониальный администратор, губернатор острова Принца Уэльского (ныне остров Пинанг).
  (1790—1875) — шотландский политик-консерватор
  (1836—1920) — британский колониальный администратор, 18-й губернатор Маврикия.
 Брюс, Чарльз Гранвиль (1866—1939) — британский военный и альпинист, руководитель двух экспедиций на Джомолунгму.
  (1876—1950) — колониальный администратор в Британской Индии, главный комиссар Белуджистана (ныне пакистанского).
  (1902—1979) — шотландский электроинженер и астрофизик-любитель.
  (1956—2002) — британский парашютист.